Ильин, Юрий Викторович:
 Ильин, Юрий Викторович (род. 1941) — советский и российский молекулярный биолог.
 Ильин, Юрий Викторович (род. 1968) — министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана.